South River (New Jersey), borough du comté de Middlesex dans le New Jersey, aux États-Unis.
 South River (Ontario), municipalité du district de Parry Sound en Ontario, au Canada.
 South River (Terre-Neuve-et-Labrador), ville de Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada.

Voir aussi 
South River Township